L'empereur Nijō est un ancien empereur du Japon ;
 La famille Nijō est une branche de la famille Fujiwara ;
 Dame Nijō était une concubine impériale japonaise du , auteur de Splendeurs et misères d'une favorite ;
 Le Nijō-jō est un château à Kyōto ;
 Le Nijō-dōri est une rue à Kyoto.